Сельва:

Значение 
 Сельва — влажные тропические леса Южной Америки.

Персоналии 
 Сельва () — фамилия, распространенная в Италии и Испании. Известные носители:

 Сельва, Альберто (род. 1964) — капитан-регент Сан-Марино (2007—2008 годах).
 Сельва, Анди (род. 1976) — футболист, нападающий сборной Сан-Марино; впоследствии тренер по футболу.
 Сельва, Никола (род. 1962) — сан-маринский легкоатлет и политик, участник летних Олимпийских игр 1992 года; капитан-регент Сан-Марино (2019 год).
  (род. 1958) — американский военный, генерал ВВС США.
 Сельва, Сильвестре (1777—1855) — никарагуанский политик, временный президент страны в 1844—1845 годах.
 Сельва, Федерика (род. 1996) — сан-маринская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2014 года.

Топонимы 
 Сельва () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка.
 Сельва () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.